Carpazo puede referirse a:
 el nombre común de la planta Adenocarpus complicatus
 el nombre común de la planta Cistus crispus; o
 el nombre común de la planta Cistus × laxus
 el nombre común de la planta Carlina vulgaris.
 el nombre común de la planta Erica tetralix
 el nombre común de la planta Halimium lasianthum